Dans le courrier de la poste, le destinataire est la personne qui reçoit une lettre.
 Dans les courriers électroniques, le destinataire est l'une des personnes qui reçoit un courriel en tant que destinataire (et non en copie).
 En communication, le destinataire est celui qui reçoit un message conçu par un émetteur (un destinateur ou destinaire) à partir de signes linguistiques.